Степанос:

 Степанос — армянский врач XIII века.
 Степанос Апаранци — армянский поэт и церковный деятель X века.
 Степанос Даштеци (1653—?) — армянский поэт, публицист и хронограф.
 Степанос Епископ — армянский летописец XIII века.
 Степанос Лехаци (?—1689) — армянский философ, богослов и переводчик.
 Степанос Рошка (1670—1739) — армянский писатель и церковно-культурный деятель, епископ армяно-католический церкви.
 
 Степанос Таронеци — армянский историк по прозвищу Асохик (говорун) на рубеже X и XI веков.
 Степанос Тохатци — армянский поэт, писец, педагог и церковный деятель XVI века
 Степанос Чмшкацагеци — армянский поэт и писец XV века